Thalmühle ist der Ortsname von

 Thalmühle (Ederheim), Ortsteil der Gemeinde Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Thalmühle (Gesees), Ortsteil der Gemeinde Gesees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Thalmühle (Marktschorgast), Ortsteil des Marktes Marktschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Thalmühle (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Thalmühle (Neiße-Malxetal), sorbisch Dolny młyn, Wohnplatz im Amt Döbern-Land in der Gemeinde Neiße-Malxetal im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Siehe auch:
 Thalmühle (Meisdorf), Mühle in Falkenstein/Harz
 Thalmühl, Talmühle